Erlingsson est un patronyme scandinave, dérivé du nom de personne , notamment porté par :

Personnages historiques 
ordre chronologique
 Magnus Erlingsson ((1156–1184), noble norvégien devenu roi de Norvège ;
 Sigurd Erlingsson (mort en 1226), noble norvégien, prétendant au trône de Norvège ;
 Alv Erlingsson (mort vers 1240), noble norvégien ;
 Alv Erlingsson (mort en 1290), noble norvégien, petit-fils du précédent ;
  (mort en 1302), noble norvégien ;
  (mort en 1313), noble norvégien, frère du précédent.

Personnages contemporains 
ordre alphabétique
 Benedikt Erlingsson (né en 1969), réalisateur, scénariste et acteur islandais ;
  (née en 1980), artiste suédoise ;
  (1858–1914), poète islandais.

Notes et références 

Homonymie de patronyme scandinave
Homonymie de patronyme islandais
Homonymie de patronyme suédois

de:Erlingsson